Mních (1150 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Mních (1110 m) – szczyt na Pogórzu Orawskim
 Mních (695 m) – szczyt w Górach Choczańskich na Słowacji (koło Rużomberku)
 Jałowiecki Mnich (słow. Mních) – szczyt w Tatrach Zachodnich